Esistono più comuni francesi con questo nome

Neuvy – Allier
Neuvy – Loir-et-Cher
Neuvy – Marna